(du grec ιχθυς/ichthys signifiant "poisson" et σαυρος/sauros qui signifie "lézard") est un genre éteint d'ichthyosaures (Ichthyosauria) de la famille des ichthyosauridés (Ichthyosauridae) ayant vécu au début du Jurassique (Hettangien - Pliensbachien).

Présentation 
Ces reptiles carnivores ressemblant à des dauphins actuels étaient à ce point adaptés à la vie aquatique qu'ils donnaient naissance à leurs petits directement dans l'eau (des fossiles retrouvés en Allemagne le prouvent).

Comme cela est le cas pour les autres genres du groupe des Ichthyosauria, les espèces du genre Ichthyosaurus sont considérées de nos jours comme étant endothermes. De nombreuses espèces ont été décrites.

Biologie

Classification

Voir aussi 
 Liste d'ichthyosaures

Liens externes 

Ichthyosaurus sur dinosoria.com
Aussi sur le livre Le voyage au Centre de la Terre de J.Verne Chap.33

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Reptile préhistorique d'Europe
Taxon fossile décrit en 1818